Antonio Fernández García puede hacer referencia a:

 Antonio Fernández García (1936-), historiador español, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Instituto de Estudios Madrileños del CSIC.
 Antonio Fernández García (1956-), político español.